Molle kan syfta på

Personer

Personer med efternamnet
 Robert Molle (1962–), en kanadensisk brottare

Personer med förnamnet
ett mansnamn
 Molle Holmberg (1977–), en svensk dokusåpadeltagare och konstnär
 Nils "Molle" Molander (1889–1974), en svensk ishockeyspelare
 Molle Kanmert Sjölander (1967–), en svensk översättare från engelska

Fiktiva personer 
Molle – en amerikansk animerad film från 1981, se Micke och Molle.
Molle som är bror till Trafik-Trolle.

Se även
 MOLLE